

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Holv“ beginnt.

Holv 



Holve 
 Holve, Dolores (1924–1996), deutsche Tänzerin und Filmschauspielerin
 Hölvényi, György (* 1962), ungarischer Politiker

Holvi 
 Holvik, Tore Viken (* 1988), norwegischer Snowboarder

Holvo 
 Holvoet, Georges (1874–1964), belgischer Jurist, Diplomat, Politiker
 Holvorcem, Paulo R. (* 1967), brasilianischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker